Schaching heißen folgende geographische Objekte:

 Schaching (Deggendorf), Stadtteil und Gemarkung der Stadt Deggendorf, bis 1935 selbständige Gemeinde
 Schaching (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schaching (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schaching (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schachinger
 Schachen (Toponym) – zur Namenkunde